Voglsang heißen folgende geographische Objekte:

 Voglsang (Babensham), Ortsteil der Gemeinde Babensham, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Voglsang (Kempten), Ortsteil der kreisfreien Stadt Kempten, Bayern
 Voglsang (Miesbach), Ortsteil der Stadt Miesbach, Landkreis Miesbach, Bayern
 Voglsang (Pfaffing), Ortsteil der Gemeinde Pfaffing, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Voglsang (Pfarrkirchen), Ortsteil der Stadt Pfarrkirchen, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Voglsang (Trostberg), Ortsteil der Stadt Trostberg, Landkreis Traunstein, Bayern
 Voglsang (Wackersberg), Ortsteil der Gemeinde Wackersberg, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Voglsang (Gemeinde Offenhausen), Ortschaft der Gemeinde Offenhausen, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich

Baulichkeiten:
 Schloss Voglsang (Steyr)
 Schloss Voglsang (Ennstal)

Voglsang ist der Familienname folgender Personen:

 Renate Voglsang (* 1971), österreichische Dressurreiterin

Siehe auch:
 Vogelsang
 Fuglsang